CRM — англоязычная аббревиатура, которая может относиться к следующим понятиям:

 Crew Resource Management ()
 Customer Relationship Management ()
 Comprehensive risk measure — требования по капиталу, введённые промежуточным соглашением Базель II,5, для секьюритизированных ценных бумаг, чувствительных к корреляциям (ABS и, в частности, CDO)